Silberg (Schmallenberg), een wijk van de stad Schmallenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Silberg (plaats in Hessen), een deel van de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
 Silberg (Kirchhundem), een deel van de gemeente Kirchhundem in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Silberg (berg in Hessen), een berg in de gemeente Dautphetal in de Duitse deelstaat Hessen
 Silberg (Grevenstein), een berg in de gemeente Grevenstein in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Silberg (Herscheid), een berg in de gemeente Herscheid in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen